Pressburger:
 Emeric Pressburger, un realizador, guionista y productor húngaro-británico.
 Powell y Pressburger

Judíos de Hungría